Francesco La Rosa (1926-2020) – calciatore italiano
 Francesco La Rosa (1961) – calciatore italiano
 Francesco La Rosa (1962) – carabiniere italiano